Colombia 
 Chiesa di Santa Barbara a Bogotà

 Repubblica Ceca 
 Cattedrale di Santa Barbara a Kutná Hora

 Italia
 Chiesa di Santa Barbara a Bondo Petello frazione di Albino
 Chiesa di Santa Barbara a Benetutti
 Chiesa di Santa Barbara a Bonnanaro
 Chiesa di Santa Barbara a Colleferro
 Chiesa di Santa Barbara a Gonnosfanadiga
 Chiesa di Santa Barbara a La Valle
 Chiesa di Santa Barbara a Livorno
 Chiesa di Santa Barbara a Messina
 Chiesa di Santa Barbara a Mestre
 Chiesa di Santa Barbara, demolita, a Milano
 Chiesa di Santa Barbara dei Marinai a Napoli
 Chiesa di Santa Barbara a Narcao
 Chiesa di Santa Barbara a Paternò
 Chiesa di Santa Barbara a Piscine, frazione di Sover
 Chiesa di Santa Barbara a Ravenna		
 Chiesa di Santa Barbara a Roma
 Chiesa di Santa Barbara dei Librai a Roma	
 Chiesa di Santa Barbara a San Donato Milanese
 Chiesa di Santa Barbara a Sassari
 Chiesa di Santa Barbara a Ravenna	
 Chiesa di Santa Barbara a Taverna	
 Chiesa di Santa Barbara a Torino
 Chiesa di Santa Barbara a Villacidro
 Chiesa di Santa Barbara a Villasalto

 Polonia 
 Chiesa di Santa Barbara a Cracovia

Pagine correlate 
 Cappella di Santa Barbara
 Oratorio di Santa Barbara